Henri Olivier peut désigner :
 Henri Olivier (1885-1963), ingénieur aéronautique français ;
 Henri Olivier (1917-2004), homme politique français.